A labirintus jelentései:

 Labirintus, útvesztő

Filmek
 Fantasztikus labirintus (eredeti cím: Labyrinth, 1986)
 A faun labirintusa (2006)
 Labirintus (2014)